Tambo puede referirse a:

Acepciones 
 el tambo; en la época de los incas, podían ser tanto los albergues o los depósitos o almacenes de alimentos, o las dos cosas juntas, que se ubicaban a la vera de las redes camineras longitudinales, cada 20 o 30 km.
 el tambo o tambō, bastón corto, arma tradicional (aproximadamente 30 a 45 cm), utilizada para artes marciales como: el jiu-jitsu tradicional, el kobudo, el ninjutsu, o el aikido. Incluso hace parte del currículo en el arte marcial moderno coreano del hapkido, donde se le conoce como "dang bo". Actualmente esta arma es usada por diversas fuerzas de seguridad en su versión portátil, más conocida como el bastón extensible. 
 el tambo; en Argentina, Uruguay y Paraguay, establecimiento dedicado a la cría de ganado lechero, y por extensión, el edificio donde se efectúa el ordeñado de vacas, cabras u ovejas. Por extensión se dice tambero a la persona que es dueña o propietaria de un tambo para la producción comercial de leche o bien a la persona que en forma asociada con el propietario se dedica a ordeñar las vacas lecheras.
 cárcel, en México 
 en Nicaragua, un semisótano o espacio inferior de las viviendas construidas sobre pilares o palafitos con el fin de prevenir inundaciones en las tierras anegadizas o marismeñas del Atlántico de Nicaragua. Este se cubre con la pared perimetral, para guardar implementos, o se deja descubierto, para mejor ventilación. 
 en El Salvador, Guatemala y México, un barril de lámina
 Tambo+, cadena peruana de tiendas de conveniencia
 Tambo, ciudad desaparecida de la región del Guayrá Español, en la antigua Provincia colonial del Paraguay, y actualmente localizada en el Paraná brasileño.

Divisiones administrativas

En Australia 

 Tambo, localidad del estado de Queensland;

En Bolivia 
 Tambo Veintiséis de Junio, población en el departamento de La Paz;
 Tambo Quemado, población en la región de Oruro;

En Chile 
 El Tambo, localidad de San Vicente de Tagua Tagua;
 El Tambo, localidad de Palmilla y Santa Cruz;
 Los Tambos, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama;
 El Tambo, antigua comuna

En Colombia 
 El Tambo, municipio del Departamento del Cauca;
 El Tambo, municipio del Departamento de Nariño;

En Ecuador 
 El Tambo, cantón en el norte de la Provincia de Cañar;

En Panamá 
 Tambo, localidad de la Provincia de Coclé;

En Perú 
 Paucartambo, distrito del departamento del Cuzco;
 El Tambo, distrito de la provincia de Huancayo;
 Tambo Grande, distrito del departamento de Piura;
 Tambo de Mora, distrito de la provincia de Chincha;
 Valle de Tambo, división de la provincia de Islay - Arequipa;
 Ollantaytambo, sitio arqueológico;
 Tambo Colorado, sitio arqueológico;
 Armatambo, sitio arqueológico;
 Tambomachay, sitio arqueológico;
 El Tambo, centro turístico de la región de Lambayeque .

Geografía

En España 
 Isla de Tambo, en la ría de Pontevedra, en Galicia;

En Perú 
 río Tambo, río de la cuenca del Amazonas en el Departamento de Junín; o
 río Tambo, río de la vertiente del Pacífico en el Departamento de Moquegua.